Gheorghe Manu ist der Name folgender Personen:

* Gheorghe Manu (General) (1833–1911), rumänischer General, Politiker und Staatsmann
 Gheorghe Manu (Physiker) (1903–1961), rumänischer Physiker

Siehe auch:
 George Adrian Manu (* 1983), rumänischer Radrennfahrer